Bachasse est un terme dialectal équivalent de bachère, qui désigne un abreuvoir.

C'est un nom de lieu notamment porté par :
 Bachasse, lieu-dit de la commune française de Lachaux, dans le Puy-de-Dôme ;
 La Bachasse, lieu-dit de la commune française de La Grand-Croix, dans la Loire ;
 La Bachasse, lieu-dit de la commune française de Saint-Igny-de-Vers, dans le Rhône.

Références